Bungu kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Bungu, Jepara, by, 
 Bungu, Ponorogo, by, 

Robotskapade Indonesienförgreningar